Buzan (miejscowość) – miejscowość i gmina we Francji 
 Buzan (rzeka) – rzeka w Rosji, ujściowe ramię Wołgi